Перещепное — название населённых пунктов в России:
 Перещепное — село в Котовском районе Волгоградской области.
 Перещепное — хутор в Богучарском районе Воронежской области.
 Перещепное — хутор в Россошанском районе Воронежской области.